Народ Айкана - коренные индейцы Бразилии, живущие в штате Рондония, в западной части Амазонии.  Айкана также известны как Кассупа, Массака, Колумбияра, Уари, Мунде и Тубарао.

Расселение 
Традиционные земли проживания Айкана находятся в районе реки Гуапоре в штате Рондония. В 1970 году, бразильское правительство  переместило племя Айкана в т.н. "индейскую территорию Tubarão-Latundê" (к западу от города Вильена, около шоссе Куяба-Порто - Велью) с крайне бедной почвой. На данный момент Айкана компактно проживают в 3 деревнях около Вильены и в самом городе.

Язык 
Народ Айкана говорят на изолированном языке Айкана, который разделяется на диалекты масака (массака) и тубанао. Также распространен португальский язык.

Причания 

Народы Бразилии